Petersham heißen unter anderem folgende geographische Objekte:

 Petersham (London), Stadtteil von London Borough of Richmond upon Thames, Greater London, Vereinigtes Königreich
 Petersham (Gemeinde Lochen), Ortschaft von Lochen am See, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Petersham (Gemeinde Taiskirchen), Ortschaft von Taiskirchen im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Petersham (New South Wales), Ortsteil von Sydney, New South Wales, Australien

siehe auch: Petersheim